Nieporotów (ukr. Neporotowe) – wieś na Ukrainie, w rejonie sokiriańskim obwodu czerniowieckiego.

Przypisy 

Wsie w rejonie sokirańskim